Mazer ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Mazer († 2013), US-amerikanischer Sportkommentator 
 Dan Mazer (* 1971), britischer Komiker, Drehbuchautor, Fernseh- und Filmproduzent
 Elliot Mazer (1941–2021), US-amerikanischer Toningenieur und Musikproduzent
 Harry Mazer (* 1925), US-amerikanischer Kinder- und Jugendbuchautor
 Norma Fox Mazer (1931–2009), US-amerikanische Kinder- und Jugendbuchautorin

Siehe auch:
 Mazor
 Maser (Begriffsklärung)